

Ґрушкув — село в гміні Мислаковіце Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґрушкув — село в гміні Дорухув Остшешовського повіту Великопольського воєводства